Folgend die Ergebnisse des Badminton-Dameneinzels bei den Olympischen Sommerspielen 2008.

Setzliste

Finalrunde

Vorrunde 
Im Dameneinzel waren 47 Teilnehmer am Start, was dazu führte, dass 17 Spielerinnen in der 1. Runde ein Freilos hatten.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/BDM/

Dameneinzel
Frauenbadmintonwettbewerb